De UEFA Super Cup 2012 was de 38e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld werd in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 31 augustus 2012 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2011/12; Chelsea FC en de winnaar van de UEFA Europa League 2011/12; Atlético Madrid. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II te Monaco. Daar werd de wedstrijd sinds 1998 gespeeld maar dit was voorlopig de laatste UEFA Super Cup die daar gespeeld werd. Vanaf 2013 wordt door de UEFA gekozen voor wisselende locaties.

Atlético won overtuigend met 1-4. Al in de eerste helft stond het 0-3 na een hattrick van de Colombiaanse spits Radamel Falcao. Na de rust diepte Miranda de voorsprong uit. Gary Cahill scoorde na 77 minuten nog een eerredder voor Chelsea. Falcao werd achteraf ook uitgeroepen tot "Man van de Match".

Zowel bij Chelsea als Atlético stond er een Belg op het veld. Eden Hazard speelde in dienst van de Engelsen, Thibaut Courtois verdedigde het doel van de Spanjaarden. De doelman wordt sinds 2011 door Chelsea uitgeleend aan Atlético.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 2011/12
Supercup voetbal in 2012
UEFA Super Cup
Chelsea FC
Atlético Madrid
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco